Saint-Georges-du-Bois puede referirse a: 

 Saint-Georges-du-Bois, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Georges-du-Bois, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Saint-Georges-du-Bois, comuna francesa situada en Sarthe.